Der Skeleton-Wettbewerb der Frauen bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2023 wurde in vier Läufen am 26. und 27. Januar auf dem Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina in St. Moritz ausgetragen.  Für Deutschland gingen die amtierende Olympiasiegerin Hannah Neise, die beiden ehemaligen Weltmeisterinnen Tina Hermann und Jacqueline Lölling, sowie Susanne Kreher an den Start.  Österreich war mit der zweimaligen Weltcupsiegerin Janine Flock und Anna Saulite vertreten.  Für Gastgeber Schweiz ging Sara Schmied und für Liechtenstein Katharina Eigenmann an den Start.

Den Sieg sicherte sich Susanne Kreher, die nach dem ersten Tag mit 39 Hundertstelsekunden vor Mirela Rahneva aus Kanada führte.  Am zweiten Tag fuhr Kimberley Bos aus den Niederlanden in beiden Läufen Bestzeit und kam bis auf eine Hundertstel an Kreher heran, wodurch sie sich Silber vor Rahneva sicherte.

Aktuelle Titelträger

Ergebnisse

Weblinks 
 START LIST Women's Skeleton

2023
Skeleton (Schweiz)
Sportveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in St. Moritz
Frauensportwettbewerb
Frauensport in der Schweiz